НХЛ в сезоне 1981—1982 — стал 65-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Айлендерс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

1/4 финала  
Квебек  – Бостон   4:3 (3:4; 4:8; 3:2от; 7:2; 4:3; 5:6от; 2:1)
Нью-Йорк Айлендерс   – Нью-Йорк Рейнджерс   4:2 (4:5; 7:2; 4:3от; 5:3; 2:4; 5:3)
Чикаго  – Сент Луис  4:2 (5:4; 1:3; 6:5; 7:4; 2:3от; 2:0)
Лос-Анджелес  – Ванкувер   1:4 (2:3; 3:2от; 3:4от; 4:5; 2:5)

½ финала  
Квебек   – Нью-Йорк Айлендерс   0:4 (1:4; 2:5; 4:5от; 2:4)
Чикаго  – Ванкувер  1:4 (1:2от; 4:1; 3:4; 3:5; 2:6)

Финал.  Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер   4:0 (6:5от; 6:4; 3:0; 3:1)

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1981 год в хоккее
1982 год в хоккее